

Toponyme

Allemagne 
 Herten est une commune allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Belgique 
 Herten est une section de la commune belge de Wellen

Pays-Bas 
 Herten est un village de la commune néerlandaise de Ruremonde

Homonymie de localités